

Ґултеппа — село, Восейський район, Хатлонська область
 Ґултеппа — село, Кулобський район, Хатлонська область